Caraúbas (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Caraúbas (Rio Grande do Norte), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Caraúbas do Piauí, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí